Ивакин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ивакин, Александр Николаевич (род. 1933) — российский геолог.
 Ивакин, Алексей Геннадьевич (1973—2020) — русский писатель-фантаст, публицист.
 Ивакин, Антон Юрьевич (род. 1991) — российский прыгун с шестом.
 Ивакин, Валентин Гаврилович (1930—2010) — советский футболист.
 Ивакин, Василий Викторович (род. 1972) — советский и российский хоккеист.
 Ивакин, Георгий Гаврилович (1928—1991) — советский легкоатлет.
 Ивакин, Глеб Юрьевич (1947—2018) — советский и украинский археолог.
 Ивакин (Экк), Николай Владимирович (1902—1976) — советский режиссёр, сценарист и актёр.
 Ивакин, Юрий Алексеевич (1917—1983) — советский литературовед и писатель, исследователь творчества Т. Г. Шевченко.
 Ивакин, Ярослав Игоревич (род. 1998) — российский футболист.

См. также